Митрофа́н () — мужское имя греческого происхождения («матерью явленный»).

На Русь попало с христианством из Византии; было преимущественно крестьянским и вышло из употребления после Октябрьской революции. В настоящее время используется исключительно как монашеское.

От имени Митрофан произошли фамилии: Митрофанов, Митрофаньев, Митрошин, Митрошкин, Митрохин, Митрофаненко.

После выхода комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» это имя, как и производное от него «Митрофанушка», стало нарицательным для обозначения недалёкого, ленивого, неспособного к обучению подростка.

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки
Русские мужские имена